Николай Голышев: Голышев, Николай Власьевич (1882—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Голышев, Николай Иванович (род. 1961) — советский и российский хоккеист, функционер.
 Голышев, Николай Николаевич (1929—2021) — советский и российский певец, педагог.